Brooshaal, Brushal, Broshal, Buroshall i altres variants, és una regió al nord-oest del Gilgit-Baltistan, amb capital a Gilgit
 Brooshall, principat unit del qual per divisió van sorgir el Principat de Nagar i el d'Hunza pels volts del segle VIII